Friedrich Kraus (1826-1894), peintre de genre allemand
 Friedrich Kraus (1858-1936), médecin autrichien